Илия Николов Крапчев е български общественик, деец на късното Българско възраждане в Македония.

Биография 
Роден е в големия български централномакедонски град Прилеп, тогава в Османската империя. Принадлежи към видния български род Крапчеви. Баща му Никола Крапчев е сред най-видните български прилепски търговци. Подобно на баща си Илия Крапчев е дългогодишен член на Прилепската българска община и на настоятелството на българското класно училище в града. В Прилеп Илия Крапчев е и активен деец на българското тайно революционно братство.

Бележки 

Родени в Прилеп
Дейци на Българското тайно революционно братство
Членове на Прилепската българска община
Крапчеви